Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1952 rozegrano w dniach 23 czerwca – 4 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Ken McGregor /  Frank Sedgman -  Vic Seixas /  Eric Sturgess 6–3, 7–5, 6–4

Gra podwójna kobiet 
 Shirley Fry /  Doris Hart -  Louise Brough /  Maureen Connolly 8–6, 6–3

Gra mieszana 
 Doris Hart  /  Frank Sedgman -  Thelma Coyne Long /  Enrique Morea 4–6, 6–3, 6–4

Przypisy 

Wimbledon według lat
1952 w tenisie ziemnym
1952 w Wielkiej Brytanii